Эсат Октай Йылдыран (, 15 февраля 1949 года — 22 октября 1988, Стамбул) — офицер внутренней безопасности Турции, начальник тюрьмы Диярбакыра. Есть утверждения, что он якобы участвовал в пытках над террористами РПК, в тюрьме Диярбакыра. Участвовал в операции на Кипре по защите турецкого населения. Был убит на глазах своей семьи террористами РПК 22 октября 1988 года в Стамбуле. Именно он популяризировал фразу «Турция — для турок».

Биография 
Родился 15 февраля 1949 года в Турции. После операции Турции на Кипре Эсат Октай Йылдыран получил звание майора. В 1980 году, после Государственного переворот в Турции произошедшего в том же году, Кенан Эврен лично отправил его в тюрьму Диярбакыра. Рассматривал тюрьму как школу, в которой заключённых будут подвергать Тюркизации. Был убит террористами РПК 22 октября 1988 года в Стамбуле на глазах своей семьи.

Операция на Кипре 
Эсат Октай Йылдыран являлся участником операции на Кипре по защите турецкого населения.

Работа в тюрьме Диярбакыра 
Эсат Октай Йылдыран работал начальником тюрьмы Диярбакыра в начале 1980-е годов. Был направлен на службу в Диярбакыр из Анкары после Государственного переворота в Турции. Был сторонником Тюркизации заключённых причастных к антитурецкой деятельности. Бывшие заключённые утверждают, что он якобы применял пытки над ними и другими террористами.

Убийство 
22 октября 1988 года Йылдыран ехал в общественном автобусе, который остановился на остановке, и 2 подозреваемых вошли в автобус и сели позади него. После того, как автобус остановился на другой остановке, через несколько мгновений двери открылись, один из двух подозреваемых открыл огонь. Он был застрелен в автобусе в Умрании, Стамбул.

По некоторым данным, его убийца крикнул: «Лазы Кемаля передают привет» (имея в виду Кемаль Пира — член РПК), прежде чем выстрелить в него. Он умер на глазах у жены и двоих детей. Ему было 39 лет.

Террористы РПК взяла на себя ответственность за нападение, после того, как позже в тот же день человек, поддерживающий единодушие, связался с газетой Cumhuriyet и заявил, что: «Эсат Октай Йылдыран, который был наказан сегодня в Кишиклы, был убит РПК. Biji Partiye Karkaren Kurdistan».

В результате двое подозреваемых были идентифицированы как террористы РПК, но так и не были полностью идентифицированы и не были пойманы.

Награды и медали 
Был награждён медалью за заслуги перед Вооружёнными Силами Турции.

Память

Фильмография 
 Месут Окуста сыграл Эсата Октая Йылдырана в фильме 2015 года Кровавая почта.
 Бюлент Кесер сыграл Эсата Октая Йылдырана в фильме 2017 года 14 июля.

Фильм 14 июля. 
В 2017 году был снят фильм 14 июля, описывающий пытки и расправы, которые якобы устраивал Эсат Октай Йылдыран. Изначально был направлен на очернение личности Эсата Октая Йылдырана в турецкой среде, но произвёл противоположный эффект. Фильм переведён на русский язык.

Похороны 
Был похоронен в Стамбуле на кладбище Эдирнекапы Шехитлиги как мученик.

YouTube 
Эсат Октай Йылдыран стал героем многих YouTube видео в формате Edit. С начала 2020-х годов стал набирать популярность и известность в турецкой националистической среде, особенно среди молодёжи.

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Полицейские Турции